Keizerrijk Frankrijk kan verwijzen naar:

 Eerste Franse Keizerrijk (1804-1814/1815)
 Tweede Franse Keizerrijk (1852-1870)